

Избранное кино

Мировое кино 
 «Большой парад»/The Big Parade, США (реж. Кинг Видор)
 «Воображаемое путешествие»/Le voyage imaginaire, Франция (реж. Рене Клер)
 «Дочь воды»/La Fille de l’eau, Франция (реж. Жан Ренуар)
 «Затерянный мир» / Lost World, США (сценарий — Артур Конан Дойл)
 «Золотая лихорадка»/The Gold Rush, США (реж. Чарли Чаплин)
 «Париж уснул»/Paris qui dort, Франция (реж. Рене Клер)
 «Пластмассовый век»/The Plastic Age, США (реж. Весли Рагглз)
 «Призрак Мулен-Руж»/Le Fantôme du Moulin-Rouge, Франция (реж. Рене Клер)
 «Целуй меня снова»/Kiss Me Again, США (реж. Эрнст Любич)

Советское кино

Фильмы ЗСФСР

Азербайджанская ССР 
 «Во имя Бога» (реж. Аббас Мирза Шариф-заде)

Фильмы РСФСР 
 «Аэро НТ-54» (реж. Николай Петров)
 «Броненосец Потёмкин», (реж. Сергей Эйзенштейн)
 «Еврейское счастье» (реж. Алексей Грановский)
 «Коммунит (Русский газ)» (реж. Я. Морин)
 «Луч смерти» (реж. Лев Кулешов и Всеволод Пудовкин)
 «Мишки против Юденича» (реж. Леонид Трауберг и Григорий Козинцев)
 «Наполеон-газ» (реж. Семён Тимошенко)
 «Степан Халтурин», (реж. Александр Ивановский)

Фильмы совместных производителей

Двух киностудий и двух союзных республик 
 «Намус» (р/п. Амо Бекназарян).
 «Шахматная горячка» (р/п. Всеволод Пудовкин и Николай Шпиковский).

Фильмы УССР 
 «Укразия», (реж. Пётр Чардынин)

Знаменательные события 
 Первый полноценный анимационный фильм с совмещением живых и анимационных персонажей — «Затерянный мир» / Lost World, США (сценарий — Артур Конан Дойл).

Персоналии

Родились 
 11 января — Свобода Бычварова, болгарская писательница и сценарист.
 26 января — Пол Ньюман, американский актёр, кинорежиссёр, продюсер, обладатель премии «Оскар».
 31 января — Полен Суману Вьейра, сенегальский кинорежиссёр, сценарист, продюсер, кинокритик и киновед.
 21 февраля — Сэм Пекинпа, американский кинорежиссёр и сценарист.
 28 марта — Иннокентий Смоктуновский, советский актёр театра и кино, народный артист СССР.
 14 апреля — Род Стайгер, американский актёр, обладатель премии «Оскар».
 17 апреля — Аннели Торндайк, немецкий кинорежиссёр и сценарист.
 14 мая — Иштван Немешкюрти, венгерский киновед, кинокритик, сценарист и продюсер.
 20 июня — Андраш Ковач, венгерский кинорежиссёр, сценарист и актёр.
 1 июля — Клара Лучко, советская киноактриса, народная артистка СССР.
 10 июля — Титус Месарош, румынский кинорежиссёр-документалист.
 13 июля
 Борис Новиков, актёр театра и кино, народный артист Российской Федерации.
 Григорий Лямпе, актёр театра и кино, заслуженный артист РСФСР.
 18 июля — Иван Кондов, болгарский актёр театра, кино и телевидения.
 10 ноября — Ричард Бёртон, валлийский актёр.
 11 декабря — Евгений Оноприенко, советский киносценарист, кинодраматург.
 21 декабря — Ольга Аросева, советская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР.

Скончались 
 26 февраля — Луи Фейад, французский режиссёр и сценарист.
 13 марта — Люсиль Риксен, американская актриса.
 19 мая — Викинг Эггелинг, шведский авангардный художник и режиссёр.
 31 октября — Макс Линдер, французский актёр-комик, сценарист и режиссёр.
 21 декабря — Лотти Лайелл, австралийская актриса, сценарист, кинорежиссёр и продюсер.
 22 декабря — Мэри Турман, американская актриса.

Ссылки 
 IMDb — здесь можно найти даты выхода в прокат фильмов по странам:
 США
 Франция
 Великобритания
 СССР